Schlatenbach heißen folgende geographische Objekte:

 Schlatenbach (Gemeinde Michaelerberg-Pruggern), Ortslage an der Enns bei Pruggern, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schlatenbach (Enns), rechter Zufluss der Enns bei Pruggern, Gemeinde Michaelerberg-Pruggern im Bezirk Liezen, Steiermark
 Schlatenbach (Gschlössbach), rechter Oberlauf vom Schlatenkees des Gschlössbachs vor Innergschlöss, Gemeinde Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol 

Siehe auch:
 Schlatbach
 Schlattbach
 Schlattenbach